

Горем — місто, штат Канзас
 Горем — місто, штат Мен
 Горем — переписна місцевість, штат Мен
 Горем — місто, штат Нью-Гемпшир
 Горем — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Горем — місто, штат Нью-Йорк
 Горем — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Горем — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Горем Натанієл